Расширенные комбинируемые диакритические знаки () — блок стандарта Юникод, содержащий диакритические знаки для транскрипции Teuthonista.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширенные комбинируемые диакритические знакиОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1ABx
| title="U+1AB0: COMBINING DOUBLED CIRCUMFLEX ACCENT" | ◌᪰
| title="U+1AB1: COMBINING DIAERESIS-RING" | ◌᪱
| title="U+1AB2: COMBINING INFINITY" | ◌᪲
| title="U+1AB3: COMBINING DOWNWARDS ARROW" | ◌᪳
| title="U+1AB4: COMBINING TRIPLE DOT" | ◌᪴
| title="U+1AB5: COMBINING X-X BELOW" | ◌᪵
| title="U+1AB6: COMBINING WIGGLY LINE BELOW" | ◌᪶
| title="U+1AB7: COMBINING OPEN MARK BELOW" | ◌᪷
| title="U+1AB8: COMBINING DOUBLE OPEN MARK BELOW" | ◌᪸
| title="U+1AB9: COMBINING LIGHT CENTRALIZATION STROKE BELOW" | ◌᪹
| title="U+1ABA: COMBINING STRONG CENTRALIZATION STROKE BELOW" | ◌᪺
| title="U+1ABB: COMBINING PARENTHESES ABOVE" | ◌᪻
| title="U+1ABC: COMBINING DOUBLE PARENTHESES ABOVE" | ◌᪼
| title="U+1ABD: COMBINING PARENTHESES BELOW" | ◌᪽
| title="U+1ABE: COMBINING PARENTHESES OVERLAY" | ◌᪾
| title="U+1ABF: COMBINING LATIN SMALL LETTER W BELOW" | ◌ᪿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1ACx
| title="U+1AC0: COMBINING LATIN SMALL LETTER TURNED W BELOW" | ◌ᫀ
| title="U+1AC1: COMBINING LEFT PARENTHESIS ABOVE LEFT" | ◌᫁
| title="U+1AC2: COMBINING RIGHT PARENTHESIS ABOVE RIGHT" | ◌᫂
| title="U+1AC3: COMBINING LEFT PARENTHESIS BELOW LEFT" | ◌᫃
| title="U+1AC4: COMBINING RIGHT PARENTHESIS BELOW RIGHT" | ◌᫄
| title="U+1AC5: COMBINING SQUARE BRACKETS ABOVE" | ◌᫅
| title="U+1AC6: COMBINING NUMBER SIGN ABOVE" | ◌᫆
| title="U+1AC7: COMBINING INVERTED DOUBLE ARCH ABOVE" | ◌᫇
| title="U+1AC8: COMBINING PLUS SIGN ABOVE" | ◌᫈
| title="U+1AC9: COMBINING DOUBLE PLUS SIGN ABOVE" | ◌᫉
| title="U+1ACA: COMBINING DOUBLE PLUS SIGN BELOW" | ◌᫊
| title="U+1ACB: COMBINING TRIPLE ACUTE ACCENT" | ◌᫋
| title="U+1ACC: COMBINING LATIN SMALL LETTER INSULAR G" | ◌ᫌ
| title="U+1ACD: COMBINING LATIN SMALL LETTER INSULAR R" | ◌ᫍ
| title="U+1ACE: COMBINING LATIN SMALL LETTER INSULAR T" | ◌ᫎ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1ADx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1AEx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1AFx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания